Klas Simon Robertsson, född 5 februari 2003 i Piteå, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Skellefteå AIK i SHL. Han är son till den före detta ishockeyspelaren Bert Robertsson.

Robertsson valdes som 71:a spelare av St. Louis Blues i NHL-draften 2021.

Klubbar
  Skellefteå AIK J20, J20 Superelit/J20 Nationell (2018/2019 - )
  Skellefteå AIK, SHL (2019/2020 - )
  Piteå HC, Hockeyettan (2020/2021) (lån)
  Piteå HC, Hockeyettan (2022/2023) (lån)
  Juniorkronorna, JVM (2022/2023)
  Västerås IK, Allsvenskan (2022/2023) (lån)

Referenser

Noter 

Män
Födda 2003
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Skellefteå AIK
Svenska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Piteå
Spelare valda i NHL Entry Draft 2021